El término fraternidad, sinónimo de hermandad y, por extensión, de amistad o de camaradería, puede referirse:

Filosofía y ciencias sociales 
 a una hermandad, una relación de fraternidad que designa tanto al parentesco entre hermanos como, por extensión, a toda relación de amistad y de confianza estrecha; se considera una virtud;
 a una hermandad religiosa, una reunión en torno una advocación religiosa de un conjunto de hermanos (en latín, fratres, de donde viene el término frailes);

Organizaciones 
 a una sociedad secreta, monacal o religiosa-militar; por ejemplo:
 a una fraternidad de masones, una logia masónica;
 a una organización fraternal;
 a una sociedad de beneficencia, una organización privada de ayuda mutua para asistencia social o de caridad;
 en la Castilla de la Baja Edad Media, a una hermandad, una milicia urbana, de cuya fusión nació la Santa Hermandad, en tiempos de los Reyes Católicos;
 a una hermandad o ledanía, una corporación mancomunada, integrada por diversos municipios o provincias;

Estudiantiles 
 a una organización social de estudiantes, principalmente de educación superior:
 a Sociedad Kappa Alpha;
 a una fraternidad estudiantil;
 a una sociedad de honor, una organización cuya sola membresía es un reconocimiento a la excelencia académica;
 a un grupo generacional (o de clase), una organización cuya membresía está limitada al año de estudio; por ejemplo:
 a una  Studentenverbindung, en Alemania;
 a una Corps, en Holanda;
 a las Nations at Swedish universities, en Suecia;
 a una tuna, en Hispanoamérica.

Profesional 
 a una fraternidades de profesionales, una organización que promueve la camaradería entre quienes desarrollan una disciplina académica específica o que se desenvuelven en un mismo campo de trabajo;
 a una Fraternidad Muprespa o una mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales n.º 275;
 a una Sociedad de Prevención de Fraternidad Muprespa o una Sociedad de prevención.

Lugares

En Argentina
 a la Estación La Fraternidad, una estación ferroviaria;

En Honduras
 a Fraternidad, un municipio del departamento de Ocotepeque;

En Venezuela
 a Fraternidad, un antiguo municipio del Estado Zulia;

Sindicatos 
 a La Fraternidad, un sindicato de Argentina;

Ficción (videojuegos)
 a fraternidad (arma), un arma que utiliza Tidus, en Final Fantasy X.

Véase también 
 Sororidad

Enlaces externos 

 Fraternidad Pueblense